Льгота-Велька () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Радомщанский повят, Лодзинское воеводство. Население — 4455 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Брудзице
 Длуге
 Колёня-Льгота
 Кремпа
 Кшиванице
 Льгота-Велька
 Вевюрув
 Воля-Блякова
 Возники

Соседние гмины 
 Гмина Добрышице
 Гмина Клещув
 Гмина Ладзице
 Гмина Стшельце-Вельке
 Гмина Сульмежице

Ссылки 

Гмины Лодзинского воеводства